PIP puede referirse a:
 Picture-in-Picture, una característica de la TV.
 Partido Independentista Puertorriqueño, partido político.
 Pip el Troll, un personaje de cómics.
 Pip (episodio de South Park)
 Porcentaje en puntos, abreviado en inglés como pip.